Sezon (1992) był 1. sezonem o mistrzostwo Kazachstanu w piłce nożnej. Do rozgrywek przystąpiły 24 zespoły. W pierwszej rundzie zespoły zostały podzielone na dwie grupy. 7 najlepszych drużyn z każdej grupy zagrało w drugiej fazie w grupie mistrzowskiej. Pozostałe zespoły zagrały w grupie spadkowej. Tytuł zdobyła drużyna Kajrat Ałmaty. Tytuł króla strzelców zdobył Sergej Kogaj, który w barwach klubu Kajsar Kyzyłorda strzelił 21 goli.

1. runda

Grupa A

Grupa B

2. runda

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Linki zewnętrzne 
 Kazachstan – wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Kazachstanie
1992 w piłce nożnej
1992 w Europie
Kazachstan w XX wieku